Òrbita de transferència geoestacionària (del seu nom en anglès Geostationary Transfer Orbit), òrbita de tipus Hohmann que s'usa en vol espacial per a abastar una òrbita geoestacionària
 Orbital de tipus gaussià (del seu nom en anglès Gaussian-Type Orbital), funció emprada per al càlcul d'orbitals moleculars
 Gran Turisme Homologat (del seu nom en italià Gran Turismo Omologato), model d'automòbil de Gran Turisme homologat per a la competició esportiva
 Preparació per al Treball i la Defensa de l'URSS (del seu nom en rus Готов к Труду и Обороне, transliterat Gotov k Trudu i Oborone), programa d'educació física per a tota la població, promogut a la Unió Soviètica
 Great Teacher Onizuka, títol del manga shonen creat per Tohru Fujisawa
 GTO també és el codi a l'Euronext de Gemalto, empresa subministradora de targetes intel·ligents amb seu als Països Baixos
 Pontiac GTO, model d'automòbil